Fremdling steht für:

 den fremden Mitmenschen
 Fremdling (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern

Fremdling ist der Name von

 Rainer Fremdling (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 

Siehe auch:

 Der Fremdling im Ṛgveda
 Des Fremdlings Abendlied
 Fremdlingsfluss
 Aletes
 Alien
 Gast
 Proxenos
 Fremdling Roman von C. J. Cherryh